Барахо́ев — фамилия. Известные носители:
 Барахоев, Адам — российский борец вольного стиля, главный тренер сборной Турции по вольной борьбе 2008—2011.
 Барахоев, Ахмед — ингушский общественный деятель
 Барахоев, Ахмет Магометович (род. 1984) — российский футболист.
 Барахоев, Бекхан — российский рок музыкант и композитор.
 Барахоев, Сейфутдин — российский профессиональный боксер.
 Барахоева, Лемка Эльбускиевна — государственный и общественный деятель, дважды Герой Социалистического Труда.
 Барахоев, Мухарбек Ойбертович — российский политик, член Совета Федерации.